A Strázsa-hegy jelentheti a következőket:

Strázsa-hegy, egy esztergomi hegy.
Strázsa-hegy, egy bársonyosi hegy.
Strázsa-hegy, egy hegy Budapest XVII. kerületében.
Strázsa-hegy, egy hatvani hegy.
Strázsa-hegy, egy monori domb.
Strázsa-hegy, egy szabadszállási hegy.
Strázsa-hegy, egy zólyomi hegy.